Lamothe ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Lamothe (Haute-Loire) im Département Haute-Loire
 Lamothe (Landes) im Département Landes

mit Namenszusatz:
 Lamothe-Capdeville im Département Tarn-et-Garonne
 Lamothe-Cassel im Département Lot
 Lamothe-Cumont im Département Tarn-et-Garonne
 Lamothe-en-Blaisy im Département Haute-Marne
 Lamothe-Fénelon im Département Lot
 Lamothe-Goas im Département Gers
 Lamothe-Landerron im Département Gironde
 Lamothe-Montravel im Département Dordogne

Lamothe ist der Familienname folgender Personen:
 Arthur Lamothe (1928–2013), französisch-kanadischer Filmregisseur und Filmproduzent
 François de Lamothe (1928–2011), französischer Filmarchitekt
 François Grangier de Lamothe (1757–1822), französischer Politiker
 Joseph Lamothe, Präsident von Haiti
 Laurent Lamothe (* 1972), haitianischer Politiker
 Ludovic Lamothe (1882–1953), haitianischer Pianist und Komponist
 Marc Lamothe (* 1974), kanadischer Eishockeytorwart
 Olivier Dutheillet de Lamothe (* 1949), französischer Jurist, Verwaltungsbeamter und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Lamotte
 La Motte
 La Mothe
 De la Motte
 Lamott